A Hora É Agora - Ao Vivo Em Jurerê é o quinto álbum ao vivo da dupla sertaneja Jorge & Mateus, lançado em 2012 pela Som Livre. Foi gravado na praia de Jurerê, em Florianópolis, Santa Catarina em março de 2012.

Lista de Faixas 

Álbuns ao vivo de 2012
Álbuns de Jorge & Mateus
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns produzidos por Dudu Borges
Álbuns lançados pela Som Livre